Roger Taylor – perkusista Queen
 Roger Taylor – perkusista Duran Duran
 Roger Taylor – tenisista brytyjski